Les Flèches de nulle part est la quarante-deuxième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Rosy. Elle est notamment publiée dans le journal Spirou du  au .

Résumé 
Alors qu'ils roulent sous une pluie battante, Tif et Tondu remarquent un début d'incendie dans un pavillon au bord de la route. Ils se précipitent et sauvent ainsi, Albert Gimon, le célèbre chimiste.

L'incendie a été causé par une flèche métallique qui est venue percuter une lampe à pétrole, laquelle s'est renversée provoquant ce début d'incendie.  Le problème est que la flèche s'est fichée de manière horizontale et que la scène se déroule au premier étage de la maison. Or, face à la maison il n'y a qu'une petite route immédiatement suivie d'un précipice et l'autre versant est à plusieurs centaines de mètres. Faut-il en conclure que l'archer mystérieux volait dans le ciel ?

Gimon paraissant inquiet, prend sa voiture en hâte, mais une flèche lui fait faire une sortie de route et il disparaît. Puis un autre savant, résidant non loin, est à son tour enlevé par des voies impossibles.

En enquêtant, Tif et Tondu découvrent que les disparus ont travaillé sous la contrainte dans un centre de recherches de la Wehrmacht, qu'une vieille image leur permet de localiser. Là, ils trouvent les savants disparus ainsi qu'un troisième, et leur geôlier, vêtu d'une combinaison ignifuge qui dissimule ses traits. L'homme a usé de l'une des découvertes du centre - un réacteur dorsal sans flamme - pour enlever les savants. Il compte les forcer à rappeler un missile renfermant tous les autres secrets développés dans la base et mis à l'abri en orbite en 1944.

L'inconnu parvient effectivement à récupérer l'ogive, mais poursuivi par Tif et Tondu, sa voiture tombe à la mer et tous les appareils sont détruits au contact de l'eau salée. Reste une énigme : dans la voiture reposait le casque de Monsieur Choc!

Personnages

Historique

Publication

Revues 
 Spirou du #1399 (04/02/1965) au #1420 (01/07/1965)

Album 
 Première édition chez Dupuis (1967)

Notes et références

Liens externes 
  
  
 

Album de bande dessinée sorti en 1967
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1965